Résultats détaillés de l'édition 2009 du tournoi de tennis professionnel masculin de la côte Pacifique à San José.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Article connexe 
 Saison 2009 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2009
San José
Sport en Californie en 2009
Tennis en février 2009
Tennis aux États-Unis en 2009